Vila da Felicidade é um bairro não-oficial da Zona Sul de Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas. Pertencente ao bairro do Mauazinho.

Transportes 
Vila da Felicidade é servida pela empresa de ônibus Grupo Eucatur Urbano.

Ver também 
 Anexo:Lista de bairros de Manaus

Zona Sul de Manaus